El Torneig d'Antalya 2017, oficialment conegut com a Antalya Open 2017, és una competició tennística jugada sobre pista de gespa que està inclosa dins de les sèries 250 de l'ATP. L'edició inaugural del torneig es va celebrar entre el 24 de juny i l'1 de juliol de 2017 al Kaya Palazzo Belek d'Antalya, Turquia.

El tennista japonès Yuichi Sugita va guanyar el primer títol del seu palmarès.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

2017
ATP World Tour 2017